Gondesen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gondesen (* 1961), deutscher Elektroniktechniker, Modellbauer und Schifffahrtshistoriker 
 Klaus Gondesen (1925–2001), deutscher Generalmajor der Volkspolizei